Кисло́в — російське прізвище.

 Кислов Василь Васильович (1943) — український науковець. Доктор технічних та філософських наук, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Кислов Ігор Миколайович (1966) — український та туркменський футболіст, футбольний функціонер.

Російські прізвища